Naemosphaerella är ett släkte av svampar. Naemosphaerella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Naemosphaerella